:
 неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность;
 изначальное название группы Tierra Santa.